|-
|(3501) Олегия (Olegiya) || 1971 QU || 18 августа 1971 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(3502) Хуанпу (Huangpu) || 1964 TR1 || 9 октября 1964 || Нанкин || -
|-
|(3503) Брандт (Brandt) || 1981 EF17 || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3504) Холшевников (Kholshevnikov) || 1981 RV3 || 3 сентября 1981 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3505) Byrd || 1983 AM || 9 января 1983 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
|(3506) Френч (French) || 1984 CO1 || 6 февраля 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3507) Vilas || 1982 UX || 21 октября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3508) Пастернак (Pasternak) || 1980 DO5 || 21 февраля 1980 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|(3509) Саньшуй (Sanshui) || 1978 UH2 || 28 октября 1978 || Нанкин || -
|-
|(3510) Veeder || 1982 TP || 13 октября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3511) Цветаева (Tsvetaeva) || 1982 TC2 || 14 октября 1982 || Крым || Журавлёва Л. В.,  Карачкина Л. Г.
|-
|(3512) Эрипа (Eriepa) || 1984 AC1 || 8 января 1984 || Андерсон-Меса || J. Wagner
|-
|(3513) Quqinyue || 1965 UZ || 16 октября 1965 || Нанкин || -
|-
|(3514) Гооке (Hooke) || 1971 UJ || 26 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(3515) Йиндра (Jindra) || 1982 UH2 || 16 октября 1982 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(3516) Рушева (Rusheva) || 1982 UH7 || 21 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|(3517) Татьяничева (Tatianicheva) || 1976 SE1 || 24 сентября 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3518) Флорена (Florena) || 1977 QC4 || 18 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3519) Амбиорикс (Ambiorix) || 1984 DO || 23 февраля 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3520) Клопстег (Klopsteg) || 1952 SG || 16 сентября 1952 || Бруклин || IAP
|-
|(3521) Comrie || 1982 MH || 26 июня 1982 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
|(3522) Becker || 1941 SW || 21 сентября 1941 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(3523) Арина (Arina) || 1975 TV2 || 3 октября 1975 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3524) Шульц (Schulz) || 1981 EE27 || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3525) Paul || 1983 CX2 || 15 февраля 1983 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(3526) Jeffbell || 1984 CN || 5 февраля 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3527) McCord || 1985 GE1 || 15 апреля 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3528) Counselman || 1981 EW3 || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3529) Dowling || 1981 EQ19 || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3530) Hammel || 1981 EC20 || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3531) Крюйкшенк (Cruikshank) || 1981 FB || 30 марта 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3532) Tracie || 1983 AS2 || 10 января 1983 || Паломар || K. E. Herkenhoff,  G. W. Ojakangas
|-
|(3533) Тойота (Toyota) || 1986 UE || 30 октября 1986 || Тоёта (город) || К. Судзуки, Т. Урата
|-
|(3534) Сакс (Sax) || 1936 XA || 15 декабря 1936 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(3535) Дитте (Ditte) || 1979 SN11 || 24 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3536) Шлейхер (Schleicher) || 1981 EV20 || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3537) Юрген (Jürgen) || 1982 VT || 15 ноября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3538) Нельсония (Nelsonia) || 6548 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(3539) Веймар (Weimar) || 1967 GF1 || 11 апреля 1967 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|(3540) Протесилай (Protesilaos) || 1973 UF5 || 27 октября 1973 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|(3541) Грэхем (Graham) || 1984 ML || 18 июня 1984 || Перт || -
|-
|(3542) Таньцзячжэнь (Tanjiazhen) || 1964 TN2 || 9 октября 1964 || Нанкин || -
|-
|(3543) Нинбо  (Ningbo) || 1964 VA3 || 11 ноября 1964 || Нанкин || -
|-
|(3544) Бородино (Borodino) || 1977 RD4 || 7 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3545) Gaffey || 1981 WK2 || 20 ноября 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3546) Атанасов (Atanasoff) || 1983 SC || 28 сентября 1983 || Рожен || -
|-
|(3547) Серов (Serov) || 1978 TM6 || 2 октября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3548) Эврибат (Eurybates) || 1973 SO || 19 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(3549) Хэпк (Hapke) || 1981 YH || 30 декабря 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3550) Линк (Link) || 1981 YS || 20 декабря 1981 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3551) Верения (Verenia) || 1983 RD || 12 сентября 1983 || Паломар || Скотт Данбэр
|-
|(3552) Дон Кихот (Don Quixote) || 1983 SA || 26 сентября 1983 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(3553) Мера (Mera) || 1985 JA || 14 мая 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3554) Амон (Amun) || 1986 EB || 4 марта 1986 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
|(3555) Миясака (Miyasaka) || 1931 TC1 || 6 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3556) Lixiaohua || 1964 UO || 30 октября 1964 || Нанкин || -
|-
|(3557) Сокольский (Sokolsky) || 1977 QE1 || 19 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3558) Шишкин (Shishkin) || 1978 SQ2 || 26 сентября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3559) Violaumayer || 1980 PH || 8 августа 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3560) Chenqian || 1980 RZ2 || 3 сентября 1980 || Нанкин || -
|-
|(3561) Devine || 1983 HO || 18 апреля 1983 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(3562) Игнатий (Ignatius) || 1984 AZ || 8 января 1984 || Андерсон-Меса || J. Wagner
|-
|(3563) Кентербери (Canterbury) || 1985 FE || 23 марта 1985 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
|(3564) Талфибий (Talthybius) || 1985 TC1 || 15 октября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3565) Одзима (Ojima) || 1986 YD || 22 декабря 1986 || Ojima || Ц. Ниидзима,  Т. Урата
|-
|(3566) Левитан (Levitan) || 1979 YA9 || 24 декабря 1979 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3567) Alvema || 1930 VD || 15 ноября 1930 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(3568) ASCII || 1936 UB || 17 октября 1936 || Ницца || Маргарита Ложье
|-
|(3569) Кумон (Kumon) || 1938 DN1 || 20 февраля 1938 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3570) Wuyeesun || 1979 XO || 14 декабря 1979 || Нанкин || -
|-
|(3571) Миланштефаник (Milanštefánik) || 1982 EJ || 15 марта 1982 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3572) Леоголдберг (Leogoldberg) || 1954 UJ2 || 28 октября 1954 || Бруклин || IAP
|-
|(3573) Holmberg || 1982 QO1 || 16 августа 1982 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
|(3574) Рюдо (Rudaux) || 1982 TQ || 13 октября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3575) Анюта (Anyuta) || 1984 DU2 || 26 февраля 1984 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3576) Галина (Galina) || 1984 DB3 || 26 февраля 1984 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3577) Путилин (Putilin) || 1969 TK || 7 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3578) Carestia || 1977 CC || 11 февраля 1977 || Сан-Хуан || -
|-
|(3579) Rockholt || 1977 YA || 18 декабря 1977 || Матра || M. Lovas
|-
|(3580) Эвери (Avery) || 1983 CS2 || 15 февраля 1983 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(3581) Альварес (Alvarez) || 1985 HC || 23 апреля 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
|(3582) Сирано (Cyrano) || 1986 TT5 || 2 октября 1986 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(3583) Burdett || 1929 TQ || 5 октября 1929 || Флагстафф || Клайд Томбо
|-
|(3584) Айша (Aisha) || 1981 TW || 5 октября 1981 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(3585) Госиракава (Goshirakawa) || 1987 BE || 28 января 1987 || Ojima || Ц. Ниидзима, Т. Урата
|-
|(3586) Васнецов (Vasnetsov) || 1978 SW6 || 26 сентября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3587) Декарт (Descartes) || 1981 RK5 || 8 сентября 1981 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3588) Кирик (Kirik) || 1981 TH4 || 8 октября 1981 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3589) Лойола (Loyola) || 1984 AB1 || 8 января 1984 || Андерсон-Меса || J. Wagner
|-
|(3590) Холст (Holst) || 1984 CQ || 5 февраля 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3591) Владимирский (Vladimirskij) || 1978 QJ2 || 31 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3592) Недбал (Nedbal) || 1980 CT || 15 февраля 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(3593) Osip || 1981 EB20 || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3594) Скотти (Scotti) || 1983 CN || 11 февраля 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3595) Галлахер (Gallagher) || 1985 TF1 || 15 октября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3596) Мерион (Meriones) || 1985 VO || 14 ноября 1985 || Брорфельде || Поуль Йенсен, Карл Аугюстесен
|-
|(3597) Каккури (Kakkuri) || 1941 UL || 15 октября 1941 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(3598) Saucier || 1977 KK1 || 18 мая 1977 || Паломар || E. H. Bus
|-
|(3599) Басов (Basov) || 1978 PB3 || 8 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3600) Архимед (Archimedes) || 1978 SL7 || 26 сентября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|}